В Братиславе расположено несколько высотных зданий с высотой более 100 метров. Самым высоким зданием (от основания до крыши) является здание Национального банка Словакии (высота 111 метров), самым высоким зданием (от основания до верхушки антенны) башня "Tower 115" (высота 115 метров), ранее известная как Pressburgcentrum, а также Пресс-центр (высота от основания до крыши - 104 метра).

Самой высокой постройкой в Братиславе в настоящее время является Телебашня на Камзике (высота - 200 м).

Завершенные здания 

 В 2002 году было реконструировано и достроены 5 дополнительных этажей.

Строящиеся и планируемые к постройке высотные здания 

(*) Строительство большинства планируемых зданий отложено или отменено в связи с кризисом.

Инженерные сооружения

Разрушено 
 Башня С1 Tower, 170 м

См. также 
 Список самых высоких зданий Словакии
 Список самых высоких зданий Словакии по районам
 Список самых высоких зданий в г.Жилина

Другие проекты

Примечания

Внешние ссылки 
 Сайт с диаграммами братиславских высотных зданий на skyscraperpage.com
 Сайт о братиславских высотных зданиях на emporis.com
 Список всех проектов на skyscrapercity.com

Здания и сооружения Братиславы
Списки:Словакия